Jade steht für:

 Jade, ein Schmuckstein
 das Seegewässer Jade bei Wilhelmshaven, siehe Innenjade
 Jade (Fluss), ein Fluss in Niedersachsen
 Jade (Gemeinde), im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Jade (Jade), Ortsteil der gleichnamigen Gemeinde, Niedersachsen
 Jade (Vorname), ein vorwiegend weiblicher Vorname
 Jade (Krater), auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 Jade (Schiff, 1959), ein deutsches Binnenschiff
 Jade, ein Schiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee, siehe Fassmer SV 30
 Jade (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem  Jahr 1995
 Jade (Film, 2015), deutscher Spielfilm
 Jade (chinesische Band), chinesische Girlgroup
 Jade (kanadische Band), kanadische Heavy-Metal-Band
 Jade (US-amerikanische Band), US-amerikanische Girlgroup
 Jade Cargo International, chinesische Frachtfluggesellschaft
 Honda Jade, japanischer Van

Jade ist der Familienname folgender Personen:
 Celina Jade (* 1985), chinesisch-US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Claude Jade (1948–2006), französische Schauspielerin
 Katrina Jade (* 1991), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Samantha Jade (* 1987), australische Sängerin und Schauspielerin
sowie der Ringname von:
 Cora Jade (* 2001), US-amerikanische Wrestlerin

JADE steht als Abkürzung für:
 Java Agent Development Framework, Software-Framework zur Entwicklung mit Java
 Javabased Ancient Domains Engine, Nachfolger des Computerspiels ADOM, siehe Ancient Domains of Mystery #Produktionsnotizen
 Journal Articles Database, siehe JADE (Literaturdatenbank)
 Jovian Auroral Distributions Experiment, Instrument an Bord der Raumsonde Juno, siehe Juno (Raumsonde) #Instrumente 
 Junge Allgemeinmedizin Deutschland, gegründet als Arbeitsgemeinschaft der Sektion Weiterbildung der Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
 European Confederation of Junior Enterprises (JADE), siehe JADE (Verband)

Siehe auch:
 Ems-Jade-Kanal
 JadeWeserPort
 Jade Point, Kap im Grahamland, Antarktika
 Jäde

Abkürzung